Marsh steht für:
 Marsh (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Marsh (Automarke), britische Automarke
 Marsh Motor Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1901)
 Marsh Motor Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1908)
 Marsh Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1919–1923)
 Motor Cycle Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorradhersteller mit der Marke Marsh (1900–1906)
 Marsh (Motorrad), US-amerikanisches Motorrad
 Marsh (Supermarktkette), US-amerikanische Supermarktkette
 Marsh & McLennan Companies, Anbieter von Beratungsleistungen
 Marsh-Kriterien, siehe Zöliakie #Histologie
 Marshsche Probe, Nachweisreaktion für Arsen, Antimon und Germanium

Marsh ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Marsh (Buckinghamshire)
 Marsh (West Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Marsh (Iowa)
 Marsh (Montana)
 Marsh (Texas)
 Marsh Corner, Massachusetts
 Marsh Creek Springs, Kalifornien
 Marsh Hill (Pennsylvania)
 Marsh Mill (Kalifornien)
 Marsh Run, Pennsylvania
 Marsh Valley, Idaho
 Lake Marsh, See in South Dakota

in Antarktika:
 Marsh Cirque, Bergkessel im Viktorialand
 Marsh-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency
 Marsh Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land
 Marsh Spur, Gebirgskamm im Grahamland
 Kap Marsh, Kap der Robertson-Insel im Weddell-Meer

Marsh ist der Name folgender Inseln:

Siehe auch:
 Marsch (Begriffsklärung)
 March
 Marche